

Мінден — місто районного підпорядкування в землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Мінден — громада в районі Бітбург-Прюм, у землі Рейнланд-Пфальц.
 Мінден-Люббекке — район в складі округу Детмольд землі Північний Рейн-Вестфалія.

Мінден — місто, штат Айова
 Мінден — місто, штат Луїзіана
 Мінден — місто, штат Небраска
 Мінден — місто, штат Нью-Йорк
 Мінден — переписна місцевість, штат Невада
 Мінден — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія
 Нью-Мінден — селище в окрузі Вашингтон штату Іллінойс.